Franklin Nyamsi est un écrivain, intellectuel politique et professeur de philosophie ivoirien et français d'origine camerounaise.

Biographie

Enfance, éducation et débuts 
Franklin Nathan Nyamsi wa Kamerun est né le 31 mars 1972 à Sakbayémé, dans le département de la Sanaga-Maritime, en pays Bassa, au Cameroun. Il obtient un baccalauréat A4 philosophie et lettres au Lycée de Yabassi au Cameroun. Il commence des études universitaires et obtient une licence de philosophie, option économie avec spécialité en histoire de la philosophie en 1993. 

En Côte d'Ivoire, entre 1993 et 1995, il obtient successivement une Maîtrise et un DEA en histoire de la philosophie.

En juillet 2000, Franklin Nyamsi arrive en France pour des études doctorales à l’Université de Poitiers. Sa thèse est dirigée par le professeur franco-hongrois Miklos Vetö.

En 2001 et 2002, il obtient un DEA en philosophie et un DESS en médiations dans les organisations.

Il obtient un doctorat en philosophie de l'Université de Lille en France à la suite de travaux sur Husserl, Lévinas et la tradition phénoménologique en 2010.

Carrière  
Franklin Nyamsi commence sa carrière par deux années d’enseignement à Douala entre 1993 et 1995. Il se rend ensuite en Côte d’Ivoire où il enseigne dans des lycées et collèges de la région d’Abidjan et jusqu’à Sikensi. 

Naturalisé Français (de par sa femme qui a des origines françaises), il est reçu au concours de l’Agrégation de philosophie en 2003 et commence une carrière d'enseignant à Nantes. Il fait partie en 2021 des effectifs de l'académie de Rouen. .

Franklin Nyamsi est un conseiller spécial de Guillaume Soro. Il est Professeur Agrégé de philosophie  en France et est consultant sur l'actualité politique en Afrique.

Initialement opposé aux partisans de Laurent Gbagbo se disant panafricanistes, il fustige selon le site Africa.net  en 2011, avant de s'en faire le chantre après la rupture entre son « patron » Guillaume Soro et Alassane Ouattara.

Il est influenceur politique, notamment sur Youtube, où il cumule 193000 abonnés en octobre 2022. Selon Jeune Afrique, ses longues vidéos « mêlent propos conspirationnistes et fake news ». Il attribue en 2021 deux convocations le concernant au rectorat à l'influence de la diplomatie française, et se disant persécuté par l'État français, ouvre avec succès une cagnotte en prévision d'éventuels frais judiciaires à venir. Perçu comme anti-français malgré ses dénégations, il dément être rémunéré par la Russie, tout en jugeant les réactions de la Russie et de la Chine vis-à-vis de l'Afrique « bien plus proche de l’idéal du partenariat gagnant-gagnant » que celles de la France.

Œuvres 
Il est auteur d'ouvrages dans les domaines suivants de la poésie, philosophie, politique africaine.
Il est blogueur et propose des analyses politiques dans divers organes de presse et sur les réseaux sociaux.
 Nouvelles de Douala.
 Phénoménal Guillaume Soro.
 Dites à Dieu pour demain, Balafons, Abidjan 2012
 Pour un anticolonialisme critique..., idem 2012
 Critique de la Tragédie Kamerunaise, Paris L’Harmattan, 2014
 Réflexions pour une politique africaine de civilisation, Éditions du Net, Saint-Ouen 2018
 Démocratie versus populisme : le Burkina Faso en danger, idem, 2017
 Dérive dictatoriale en Côte d’Ivoire, idem 2019
 Trois nouvelles de la traversée du monde, 2018
Nouvelles de Douala, Publishroom France, 2021
 La terrible razzia des Ouattara, Publishroom 2021

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 SIGNIFICATION AFRICAINE DE LA LUTTE ANTITERRORISTE AU MALI 🇲🇱 Le mystère éclairé du Liptako Gourma
 Site Officiel : franklinyamsi.fr

Bassa
Théoricien du complot français